Іва́нівка (до 1948 — Джага-Беш-Куртка, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.